Ramon Oms i Isern (Vic, Osona, 1815 — 1854) va ser un poeta català.

Va estudiar al seminari de Vic, però va abandonar la carrera eclesiàstica i es va retirar a la casa pairal per fer de cabaler. Autor de poesies en català, i ocasionalment en castellà, conreà temes religiosos, costumistes i satírics. Allunyat del romanticisme —en algun moment fins i tot no s'està de riure-se'n —, les seves influències provenen del barroc, el rococó i el luminisme.

Referències 

Poetes osonencs en català
Morts a Vic
Escriptors osonencs contemporanis en català
Escriptors vigatans
Poetes catalans del sud contemporanis en català